La 12,5 km partenza in linea femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2013 si è svolta il 17 febbraio 2013 alle 12:00 (UTC+1). Si sono qualificate per la gara 30 atlete di 13 nazioni.

Risultati

Collegamenti esterni 

Partenza in linea femminile